Estrées (Aisne)
 Estrées (Noorderdepartement)
ook:
Estrées-Deniécourt, Somme
Estrées-la-Campagne, Calvados
Estrées-lès-Crécy, Somme
Estrées-Mons, Somme
Estrées-Saint-Denis, Oise
Estrées-sur-Noye, Somme

gemeenten met de naam Estrée